LaRue ist der Familienname folgender Personen:

 Al „Lash“ LaRue (1917–1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Chi Chi LaRue (* 1959), amerikanischer Produzent und Regisseur 
 Eva LaRue (* 1966), amerikanische Schauspielerin
 Florence LaRue (* 1944), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 James LaRue (1934–2012), US-amerikanischer Tontechniker
 Paul Larue (* 1956), deutscher Kommunalpolitiker
 Roc LaRue (1939–2019), amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Stoney LaRue (* 1977), US-amerikanischer Countrysänger

Larue ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Larue (* 1981), seychellischer Fußballspieler
 André Leon Larue (1785–1834), genannt Mansion, französischer Maler 
 Gerald Larue († 2014), US-amerikanischer Religionswissenschaftler und Archäologe

LaRue ist der Name folgender geographischer Objekte:

 LaRue (Ohio)
 LaRue (Texas)
 LaRue (Wisconsin)
 LaRue County, Verwaltungsbezirk in Kentucky

Larue ist der Name folgender geographischer Objekte

 Chevilly-Larue, Gemeinde in Frankreich
 Kanton Chevilly-Larue, französische Verwaltungseinheit
 Larue (Arkansas)
 Larue (Kentucky)
 Larue (Mississippi)
 Larue (Pennsylvania)

Siehe auch:

 La Rue